Bóka () település Szerbiában, a Vajdaságban, a Bánságban
 Boka: ízület
 Boka-vízesés Szlovénia legnagyobb vízesése Bovec közelében
 Boka: a Pál utcai fiúk egyik szereplője